Отрадненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Отрадненское сельское поселение — в составе Брянского района

Волгоградская область
 Отрадненское сельское поселение — в составе Михайловского района

Воронежская область
 Отрадненское сельское поселение — в составе Новоусманского района

Краснодарский край 
 Отрадненское сельское поселение — в составе Отрадненского района
 Отрадненское сельское поселение — в составе Тихорецкого района

Московская область
 Отрадненское сельское поселение — в составе Красногорского района